Древлянка — топоним.
 Древлянка — район Петрозаводска.
 Древлянка — гора в Петрозаводске
 Древлянка -   улица в одноименном районе Петрозаводска.